Nicòstrat (en grec  Nikóstratos) va ser un retòric grec nadiu de Macedònia. Va viure en temps d'Antoní Pius al .
Filòstrat elogia l'elegància del seu estil. Segons es diu a Suides va ser l'autor de les següents obres:
 
 
 
 

També va escriure uns elogis a l'emperador, i altres obres. El contingut d'alguns dels seus llibres era dramàtic.

Referències 

Oradors de la Grècia romana
Persones de l'antiga Macedònia
Retòrics
Escriptors de la Grècia romana